Giuseppe De Maria (né en 1984), coureur cycliste italien ;
 Isidoro de María (1815-1906), écrivain et diplomate uruguayen ;
 Nicola De Maria (né en 1954), peintre italien ;
 Pierre De Maria (1896-1984), peintre franco-suisse ;
 Pietro De Maria (né en 1967), pianiste italien ;
 Walter De Maria (né en 1935), artiste américain.

Voir aussi 
 Abbaye de Maria Laach, abbaye romane, située en Rhénanie-Palatinat en Allemagne.
 Domus de Maria, une commune italienne en Sardaigne.
 Famille de Maria, un groupe d'astéroïdes.